GAW steht für:
 Gleichbehandlungsanwaltschaft, siehe Gleichbehandlungsgesetz (Österreich)
 Global Atmosphere Watch, globales Netz zur Erfassung klimarelevanter Stoffe in der Atmosphäre
 Gustav-Adolf-Werk, Diaspora-Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland

GaW steht für:
 Gymnasium am Waldhof, Gymnasium in Bielefeld
 Gymnasium am Wall Verden, Gymnasium in Verden
 Gymnasium am Wirteltor Düren, Gymnasium in Düren

Gaw ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gaw (* 1963), deutscher Schriftsteller und Autor
 Dirk Gaw (* 1972), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Elizabeth Eleanor D’Arcy Gaw (1868–1944), -amerikanische Designerin und Kunstschmiedin
 Frank Gaw, deutscher Basketballspieler und -trainer
 Steve Gaw (* 1957), Mitglied und Sprecher des Repräsentantenhauses von Missouri

gaw steht für:
 Nobonob (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 McGaw

GAW